Гаррі Поттер і Келих вогню — четвертий роман серії «Гаррі Поттер», написаний Дж. К. Роулінґ.
 Гаррі Поттер і Келих вогню (фільм) — фільм за мотивами однойменної книги.
 Гаррі Поттер і Келих вогню (саундтрек) — саундтрек до фільму.
 Гаррі Поттер і Келих вогню (гра) — відеогра за мотивами однойменної книги.